Kurt Diemer ist der Name folgender Personen:

* Kurt Diemer (Fußballspieler) (1893–1953), deutscher Fußballspieler
 Kurt Diemer (Historiker) (* 1942), deutscher Historiker und Archivar